Holtorfer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Holtorfer Bach (Hunte), Zufluss der Hunte in der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Holtorfer Bach, Abschnitt im Vilicher Bach, rechter Zufluss des Mittelrheins in Vilich-Müldorf (Bonn-Beuel), Nordrhein-Westfalen